Benjamin Alire Sáenz – scrittore e poeta statunitense
 Eva García Sáenz de Urturi – scrittrice spagnola
 Guillermo Leon Saenz – rivoluzionario colombiano, capo politico e militare del FARC
 Jorge Sáenz – calciatore spagnolo, difensore
 Manuela Sáenz – patriota ecuadoriana, compagna di Simón Bolívar
 Pedro Rubiano Sáenz – cardinale e arcivescovo cattolico colombiano